Подгорный, Сергей:
 Подгорный, Сергей Александрович (1954—2011) — украинский актёр.
 Подгорный, Сергей Георгиевич (род. 1962) — советский и российский футболист.
 Подгорный, Сергей Николаевич (1949—1995) — советский и украинский писатель-фантаст.
 Подгорный, Сергей Петрович (род. 1956) — украинский политик.